Dzielny lew Eryk – polski serial animowany autorstwa Flat Foot Films wykonany na zlecenie MiniMini+ i emitowany tamże (premiera 20 czerwca 2015 roku).

Fabuła 
Lew Eryk, jak każde dziecko, czasem czegoś się boi. Strach jednak można pokonać, o czym przekonuje nasz bohater. Jego przygody oswajają sytuacje, które wydają się być dzieciom nieprzyjemne. Mądre rady Lwa Eryka uświadamiają dzieciom, że pierwszy dzień w przedszkolu, wizyta u fryzjera, czy mycie głowy może okazać się świetną zabawą.

Dubbing 
Głosów użyczyli:
 Zbigniew Dziduch – Lektor
 Ryszard Dziduch – Eryk
 Joanna Węgrzynowska - Mama
 Paweł Derentowicz - Tata

Reżyseria: Leszek Nowicki

Dźwięk: PAPRIKA SOUND FACTORY

Producent wykonawczy: Leszek Nowicki FFFilms

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 Dzielny lew Eryk

Polskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015